Siebmacher ist eine Bezeichnung für
 Siebmacher (Handwerk), ein Handwerk
 Johann Siebmacher (1561–1611), deutscher Wappenmaler, Kupferstecher, Radierer und Verleger in Nürnberg
 J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch (Neuer Siebmacher), 101 Wappenbücher 1854–1967